Nowomychajliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Nowomichajlowka/Новомихайловка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad, siehe Nowomychajliwka (Krasnohrad)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Sachnowschtschyna, siehe Nowomychajliwka (Sachnowschtschyna)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Nowomychajliwka (Henitschesk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka, siehe Nowomychajliwka (Sofijiwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Tomakiwka, siehe Nowomychajliwka (Tomakiwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Nowomychajliwka (Kramatorsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Nowomychajliwka (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Starobeschewe, siehe Nowomychajliwka (Starobeschewe)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dobrowelytschkiwka, siehe Nowomychajliwka (Dobrowelytschkiwka)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Mala Wyska, siehe Nowomychajliwka (Mala Wyska)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Arbusynka, siehe Nowomychajliwka (Arbusynka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw, siehe Nowomychajliwka (Mykolajiw)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Nowomychajliwka (Baschtanka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tatarbunary, siehe Nowomychajliwka (Tatarbunary)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Okny, siehe Nowomychajliwka (Okny)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Nowomychajliwka (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk, siehe Nowomychajliwka (Berdjansk)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, siehe Nowomychajliwka (Sumy)